Avalleq bezeichnet:
 Avalleq (Fjord), Fjord im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Avalleq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Avalleq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Avalleq (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Avalleq (Insel, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Avalleq (Insel, bei Kangerluarsussuaq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Avalleq (Insel, Kitsissut), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Avalleq (Insel, bei Qeqertarsuatsiaat) (Sorte Skær), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Avalleq (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Avalleq (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Avalleq (Insel, bei Kangersuatsiaq) (Tørveøen), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Avalleq (Insel, Kiatassuup Qeqertarsui) (Qeqertaq Saqqarleq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Avalleq (Insel, Kissaaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Avalleq (Insel, Tussaat), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland